Pointe-aux-Sables Mates é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2011–12.

Clubes de futebol da Maurícia